Baleharjo (Eromoko)
 Baleharjo (Sukodono)
 Baleharjo (Wonosari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing